Asunción también puede referirse a:

 la Asunción de María;
 Asunción, nombre propio de mujer;

Arte 
La Asunción de la Virgen María en el arte incluye varios cuadros y relieves que ilustran la Asunción de María:
 La Asunción de la Virgen, de Correggio;
 La Asunción de la Virgen, de Donatello;
 La Asunción de la Virgen, del Greco;
 La Asunción de la Virgen, de Reni
 La Asunción de la Virgen, de Tiziano;
 Asunción de la Virgen, de Juan de Mesa

Religión 
Religiosas de la Asunción, orden internacional;

Topónimos 
 Asunción, ciudad capital de Paraguay;
 Gran Asunción; área metropolitana de la capital paraguaya
 al Distrito de Asunción en la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, Perú;
 la Provincia de Asunción en el departamento de Ancash, Perú;
 Asunción de Quiquibey en el departamento de La Paz, Bolivia.
 Asunción del Cambay, despoblado de Argentina;
 Asunción, área no incorporada de California, Estados Unidos;
 La Asunción, ciudad venezolana capital del estado Nueva Esparta;
 La Asunción, barrio de la ciudad de Málaga, España;
 Isla Asunción.
 La Asunción, distrito del cantón de Belén en la provincia de Heredia de Costa Rica. 
 Asunción, municipio de la provincia de Davao del Norte.